Quatre navires de la Royal Navy ont porté le nom de HMS Montagu ou HMS Montague :
 le , une frégate de  lancée en 1654 sous le nom de Lyme, rebaptisée en 1660, puis reconstruite en 1698 et 1716 et démolie en 1749 ;
 le , un quatrième rang de  lancé en 1757 et coulé en 1774 ;
 le , un troisième rang de  lancé en 1779 et démoli en 1818 ;
 le , un cuirassé de classe Duncan lancé en 1901 et détruit en 1906.

Notes et références 

Montagu